Le terme ligne 252 est utilisé pour désigner un grand nombre de lignes de transports en commun :

Voies ferrées 
 Ligne 252 des chemins de fer belge
 Ligne 252 des lignes ferroviaires en Suisse
 Ligne 252 des chemins de fer tchèques

Voir aussi 
  

252